Die Liste der Mannschaftskader der Extraliga (Tschechien, Schach) 2011/12 enthält alle Spieler, die in der tschechischen Extraliga im Schach 2011/12 mindestens einmal eingesetzt wurden mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Insgesamt setzten die 12 Vereine 147 Spieler ein, von denen 32 keinen Wettkampf verpassten. Der ŠK Rapid Pardubice, ŠK Labortech Ostrava, TJ Zikuda Turnov und ŠK Zlín kamen mit je 11 eingesetzten Spielern aus, während beim 2222 ŠK Polabiny die meisten Spieler mindestens eine Partie spielten, nämlich 15.

Erfolgreichste Spieler der Saison waren David Navara (1. Novoborský ŠK), Jan Bernášek und Lukáš Černoušek (beide ŠK Rapid Pardubice) mit je 8,5 Punkten, wobei Navara 10 Partien spielte, Bernášek und Černoušek je 11. Jiří Hostinský (2222 ŠK Polabiny) gewann seine einzige Partie und erreichte damit als einziger Spieler 100 %.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom September 2011); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom September 2011), sofern vorhanden
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom September 2011; ARM = Armenien, BLR = Weißrussland, BUL = Bulgarien, CZE = Tschechische Republik, GER = Deutschland, GRE = Griechenland, IND = Indien, POL = Polen, ROU = Rumänien, RUS = Russland, SVK = Slowakei, UKR = Ukraine
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Performance: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

1. Novoborský ŠK

ŠK Rapid Pardubice

ŠK Labortech Ostrava

Výstaviště Lysá nad Labem

BŠŠ Frýdek-Místek

A64 Valoz Grygov

TJ Zikuda Turnov

TJ Tatran Litovel

ŠK Slavoj Ostrava-Poruba

ŠK Zlín

TJ Bohemians Prag

2222 ŠK Polabiny

Anmerkungen 
 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.

Weblinks 
 Saisonübersicht bei olimpbase.org (englisch)
 Ergebnisse bei chess-results.com

Extraliga (Tschechien, Schach)
Schach 2011
Schach 2012